De Beker van Nigeria is het nationale voetbalbekertoernooi van Nigeria dat georganiseerd wordt door de Nigeriaanse voetbalbond (Nigeria Football Federation -NFF-). Zoals de meeste bekercompetities wordt met het knock-outsysteem gespeeld.

Winnaars

Prestaties per club 

N
Voetbal in Nigeria
Sportevenement in Nigeria